Il primo anno (The First Year) – film del 1932 diretto da William K. Howard 
 Il primo anno (Première année) – film del 2018 diretto da Thomas Lilti